Bleken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bleken, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (38,1 ha)
Bleken, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (1,32 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn